«Валенсия» — испанский баскетбольный клуб из Валенсии, член национальной баскетбольной лиги Испании с максимальным рейтингом среди всех национальных клубов. Основанный в 1986 году, клуб является наследником баскетбольной секции футбольного клуба Валенсии. Его попечителем является компания Pamesa, потому клуб известен как «клуб Памеса из Валенсии». Соревнования проходят на стадионе «Фуенте Сан-Луис», вместимостью 9000 зрителей.

История 
История клуба совпадает с историей футбольного клуба Валенсии, частью которого он являлся до разделения последнего в 1986 году на футбольную и баскетбольную команды. Баскетбольный клуб становится самостоятельным и начинает собственные выступления в сезоне 1986-1987 гг., принимая участие в качестве независимой организации во втором дивизионе баскетбола Испании.

Сезоны

Достижения

Национальные турниры 
Чемпионат Испании
  Чемпион: 2016/2017
  Серебряный призёр: 2002/2003Кубок Испании
  Обладатель: 1998
  Финалист (4): 2000, 2006, 2013, 2017
Суперкубок Испании
  Обладатель: 2017
  Финалист: 2010

 Европейские турниры Еврокубок
  Обладатель (4): 2002/03, 2009/10, 2013/14, 2018/19
  Финалист (2): 2011/12, 2016/17
Кубок Сапорты
  Финалист (2):''' 1998/99, 2001/02

Текущий состав

Ссылки 
 Официальный сайт клуба   
 Сайт баскетбольной лиги Испании   

Баскетбольные клубы Испании
Участник баскетбольной Евролиги